Мечеть «Ихлас» () — мусульманская религиозная организация в Уфе (Республика Башкортостан).

История 
Мечеть «Ихлас» основана в 1997 г., когда мусульманской религиозной организации Кировского района г. Уфы было передано здание бывшего кинотеатра «Луч». Здание было перестроено, и 6 июля 2001 г. мечеть была торжественно открыта. Значительная роль в открытии мечети принадлежит имам-хатибу Галлямову Мухаммету Мустафовичу.

В настоящее время проводятся работы по реконструкции главного здания мечети, строятся два 40-метровых минарета. Готовится к открытию мусульманская библиотека на 6 тысяч книг.

С 2004 года работает издательство «Ихлас», в котором отпечатаны несколько десятков религиозных брошюр и книг. В 2009 году при мечети «Ихлас» действует творческая группа «Иляхилар», которая исполняет религиозные песнопения, башкирские и татарские песни.

Мечеть сегодня 

Ныне мечеть представляет собой комплекс из 4-х зданий у 1-го и 2-го микрорайонов жилого района Алмалык. Перед парадным входом главного здания установлен монумент Исламу в форме полумесяца.

Объединение «Ихлас» имеет собственное издательство, телестудию. При мечети действует «мектеб» и курсы основ Ислама, чтения Корана, арабской грамоты. Здесь обучаются дети и люди старшего возраста.

С 19 августа 2012 года на сайте мечети организована регулярная прямая онлайн-трансляция богослужений.

«Ихлас» является не только духовным, но и культурным центром. В мечети регулярно проводятся богослужения, организованы регулярные выступления российских и зарубежных религиозных деятелей и исламоведов, проводятся различные научно-практические конференции, выступления представителей культуры, искусства и науки. Мечеть «Ихлас» организует ежегодные хаджи в Саудовскую Аравию.

Адрес мечети 
450103, Россия, Башкортостан, Уфа, ул. Сочинская, 43

Ссылки 

 
 

Мечети, построенные в 2001 году в России
Мечети Уфы
2001 год в Башкортостане